Skodelica kave je lahko:

 Skodelica kave, črtica Ivana Cankarja iz zbirke črtic Moje življenje
 Skodelica kave, zbirka kratke proze Bojana Martinca

Glej tudi 

 Kofetarica, slika Ivane Kobilice